Snoop Dogg (anciennement Snoop Doggy Dogg), de son vrai nom Calvin Broadus, un rappeur et acteur américain
 snoop, un programme informatique (packet sniffer en ligne de commande) pour Solaris
 The Snoop Sisters, série télévisée américaine de 1972